Ayala (Morelos), een stad in de Mexicaanse staat Morelos;
 Ayala (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Álava
 Ayala (champagne), een champagnemerk
 Ayala Corporation, de holding van een grote groep bedrijven in de Filipijnen

Personen 
 Celso Ayala, een Paraguayaanse voetballer
 Roberto Ayala, een Argentijnse voetballer